Cwichelm (ook Cuicelm, Cuichelm, Cuichelmus, Cwicelm geschreven) is een Angelsaksische (Oudengelse) mannelijke voornaam. De naam is een samenstelling van de elementen Cwic- ("levendig") en -helm ("bescherming, verdediging, beschermer, leger"). Bekende naamdragers waren:
 Cwichelm van Wessex, koning van Wessex (611?–636)
 Cwichelm van Rochester, bisschop van Rochester (676?-678)

Noten

Referentie 
 
Jongensnaam